Academy Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Academy Heights (Maryland), Baltimore County
 Academy Heights (Utah), Salt Lake County
 Academy Heights Addition, Weber County, Utah